Забастовка Википедии:
 Забастовка итальянской Википедии 4 октября 2011 года в знак протеста против законопроекта DDL intercettazioni.
 Забастовка английской Википедии 18 января 2012 года в знак протеста против американских законопроектов SOPA и PIPA;
 Забастовка русской Википедии 10 июля 2012 года в знак протеста против российского Законопроекта № 89417-6;
 Забастовка итальянской Википедии 3—4 июля 2018 года в знак протеста против планируемого принятия Европарламентом т. н. «Директивы об авторском праве на едином цифровом рынке»; 4 июля к забастовке присоединялись испанский, эстонский, латышский и польский разделы, ещё ряд разделов википедии вывесили у себя информационный баннер.